Вальтер Форстманн (; , Верден, Германия — , Бреденай, Германия) — германский морской офицер, герой Первой мировой войны, второй по результативности (по тоннажу) подводник всех времён после Арно де ла Перьера.

За время своего командования подводными лодками «U-12» и «U-39» в период Первой мировой войны выполнил 47 походов и потопил 146 судов общей вместимостью 384 304 брутто-регистровых тонны. 12 августа 1916 года награждён орденом «Pour le Mérite».

Первая мировая война 
В 1917 году Форстманн, командуя подводной лодкой «U-39», всего за два дня потопил в Гибралтарском проливе пять ценных пароходов грузоподъёмностью более чем 20 000 брт, «Нормантон» (3862 тонны), «Мерсарио» (3847 тонн), «Альмора» (4385 тонн), «Нуцерия» (4702 тонн) и японский пароход «Шитосан мару» (3555 тонн). Суда были загружены 31 500 тоннами угля, из которых более 26 000 тонн предназначались для использования зимой в Италии.

Мирное время 
Форстманн опубликовал военные мемуары «Охота на Средиземном море» (нем. Auf Jagd im Mittelmeer). В 1921 году получил квалификацию адвоката, а в 1924 году стал руководителем социального департамента и директором угольной компании Августа Тиссена в Дуйсбурге.

С 1929 по 1933 год Форстманн был депутатом от Дуйсбурга и лидером парламентской группы Немецкой народной партии.

Между 1933 и 1950 годами был членом совета, а в 1951—1953 членом наблюдательного совета, четырёх крупных жилищных кооперативов Рурских металлургических заводов.

Вторая мировая война 
Во время Второй мировой войны Форстманн командовал различными учреждениями в Оснабрюке и Копенгагене. В Копенгагене он был начальником военного экономического штаба (нем. Wehrwirtschaftsstab Denmark), главного предприятия по закупкам промышленных товаров в оккупированной Дании. 1 июля 1942 года произведён в звание капитан-цур-зее (нем. Kapitän zur See). Вышел в отставку в 1945 году.

Примечания

Литература 
 U 39 auf Jagd im Mittelmeer, Berlin 1918
 Wohnkultur und Städtebau. Die gesellschaftspolitische Aufgabe der Weckung des Gemeinschaftsbewußtseins und ihre Bedeutung für Städtebau und Wohnkultur, Köln-Braunsfeld 1962
 Phil Giltner, In the friendliest manner: German-Danish economic cooperation during the Nazi occupation of 1940—1949 (Peter Lang, 1998).
 Erwin Dickhoff: Essener Köpfe: Wer war was? Bacht, Essen 1985.
 Andreas Michelsen: Der U-Bootskrieg 1914—1918. v. Hase & Koehler Verlag, Leipzig 1925.
 Bodo Herzog, Günter Schomaekers: Ritter der Tiefe Graue Wölfe. Die erfolgreichsten U-Boot-Kommandanten der Welt. Verlag Welsermühl, München 1976, ISBN 3-85339-136-2.
 Paul Kemp: Deutsche und österreichische U-Bootverluste in beiden Weltkriegen. Urbes Verlag, Gräfelfing 1997, ISBN 3-924896-43-7.
 Helmut Pemsel: Biographisches Lexikon zur Seekriegsgeschichte: Seehelden von der Antike bis zur Gegenwart. Bernard & Graefe, Koblenz 1985.
 Eberhard Rössler: Geschichte des deutschen U-Bootbaus. Bernard & Graefe Verlag, Bonn 1996, ISBN 3-86047-153-8.
 Werner von Langsdorff: U-Boote am Feind: 45 deutsche U-Boot-Fahrer erzählen, S. 11–12
 Rangliste der Kaiserlich Deutschen Marine, Hrsg.: Marinekabinett, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1914, S.137
 Rangliste der Kaiserlich Deutschen Marine für das Jahr 1918, Hrsg.: Marine-Kabinett, Mittler & Sohn Verlag, Berlin 1918, S.30

Ссылки 
 worldwar1atsea.net webpage — Mentioning sinking of the five steamers in Straits of Gibraltar in 1917
  — Mentioning positions in World War II
 u-boot-net.de webpage — Биография (на немецком языке)
 uboat.net webpage List of World War I U-boat aces.

Подводники Первой мировой войны (Германия)